Jeep Wagoneer (1962) – SUV klasy wyższej i klasy kompaktowej produkowany w latach 1962–1990.
 Jeep Wagoneer (2021) – SUV klasy pełnowymiarowej produkowany od 2021 roku.